WordPress — свободно распространяемая система управления содержимым сайта с открытым исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных — MySQL; выпущена под лицензией GNU GPL версии 2. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать проекты широкой функциональной сложности.

Требования к ПО 
Начиная с версии 5.1:
 PHP версии 5.6 или выше;
 MySQL версии 5.0 или выше;
 модуль Apache mod_rewrite (для «красивых» адресов, называемых постоянными ссылками).

До версии 3.2:
 PHP версии 4.3 или выше;
 MySQL версии 4.1.2 или выше.

История версий

История 
12 июня 2001 года Мишель Вальдриги начал разработку движка b2, впоследствии к проекту присоединились Мэтт Мюлленвег и Майк Литтл. В январе 2003 года Вальдриги прекратил разработку, поэтому автором WordPress считается Мэтт Мюлленвег. Права на товарную марку «WordPress» принадлежат некоммерческому фонду WordPress Foundation.

В 2003 году компания CNET стала использовать WordPress для своих проектов. Мюлленвег встретился с вице-президентом компании и принял предложение о сотрудничестве. В 2005 году он ушёл из CNET, основал фирму Automattic и посвятил себя разработке проектов на движке WordPress.
По данным лаборатории W3Techs, в 2015 году 25 % всех сайтов работали под управлением WordPress, в августе 2018 — более 30 %, а в марте 2020 — уже более 41 % (доля рынка систем управления контентом составляет 63 %).

Награды 
 2007 год — победа на  Open Source CMS Award.
 2009 год — признана лучшей на Open Source CMS Award.
 2010 год — победа в категории «Зал славы CMS» на Open Source Awards.
 2011 год — признана открытым веб-приложением года на ежегодном конкурсе The Critters.

См. также 
 Joomla!
 MODX
 Drupal

Примечания 

 Как начать свой блог на WordPress полное руководство

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт WordPress
 Официальный сайт WordPress Россия

Свободные системы управления сайтами
Системы ведения блогов
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP